Евге́ния Миха́йловна Любо́мская (1929—2013) — украинский педагог, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родилась 18 марта 1929 года в селе Самородня ныне Корсунь-Шевченковского района Черкасской области.

Окончила Корсунь-Шевченковское педагогическое училище им. Т. Г. Шевченко. Педагогическую деятельность начала в 1950 году.

В 1960 году закончила Каменец-Подольський педагогический институт (ныне Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко).

С 1962 года работала учителем украинского языка и литературы в Жашковской средней школе № 2 Черкасской области.

Умерла 28 сентября 2013 года.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (1978, за высокие показатели в учебно-воспитательной работе и плодотворную общественную деятельность).
 Награждена орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд».

Примечания

Ссылки 

 ЗНАТНІ ЛЮДИ ЖАШКІВСЬКОГО РАЙОНУ 
 Горошко, Степан Ілларіонович, Жашківщина: минуле і сьогодення,  2001, Київ: Видавництво "АртЕк". ISBN 966-505-102-4. 

Выпускники вузов Каменец-Подольска